Nicole Melichar-Martinez (* 29. Juli 1993 in Brünn, Tschechien als Nicole Melichar) ist eine US-amerikanische Tennisspielerin.

Karriere 
Melichar-Martinez, die im Alter von fünf Jahren mit dem Tennissport begann, bevorzugt laut ITF-Profil Hartplätze. Im Oktober 2008 bestritt sie ihre erste Partie auf dem ITF Women’s Circuit, auf dem sie mittlerweile zwei Einzel- und sieben Doppeltitel gewinnen konnte. Weiters gewann sie sieben Doppeltitel auf der WTA-Tour und einen bei den WTA-Challenger-Series. Im Februar 2019 erreichte sie mit Platz 12 im Doppel ihr bislang bestes Ranking in der Weltrangliste.

Ihre erste Hauptfeld-Teilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier hatte sie 2012 bei den US Open, als sie dort im gemischten Doppel in der ersten Runde ausschied. Im Doppelwettbewerb der US Open stand sie 2016 bei einem solchen Turnier erstmals in der zweiten Runde.

Im Jahr 2019 spielte Melichar-Martinez erstmals für die US-amerikanische Fed-Cup-Mannschaft; sie verlor ihr bislang einziges Spiel.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Mixed

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren

Doppel

Mixed

Weblinks 

 
 
 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Vereinigte Staaten)
Olympiateilnehmer (Vereinigte Staaten)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
US-Amerikaner
Geboren 1993
Frau